Orbită se poate referi la:

 Orbită, noțiune astronomică.
 Orbită, formațiune anatomică.
 Orbită, noțiune matematică.

Vezi și 
 Orbital
 Elemente orbitale